M 66 bzw. M66 bezeichnet

 Messier 66 (NGC 3627), eine Spiralgalaxie im Sternbild Löwe
 M 66 (Schiff, 1917), ein Minensuchboot der Kaiserlichen Marine
 M66 (USA), eine amerikanische Panzerabwehrmine
 M66 motorway, eine britische Autobahn